Anguish (Zweedse band), Zweedse metalband
 Anguish (album)